Флаги сельских поселений России:

 Флаг сельского поселения Борисовское (Московская область)
 Флаг Борисовского сельского поселения (Тверская область)